Volvo S90 betegner to forskellige bilmodeller fra Volvo:
 Første generation (1996−1998), se Volvo 900-serie
 Anden generation (2016−), se Volvo S90 (2016)